Осники — топоним:

Россия 
 Осники — деревня,  Рыбинский район,  Ярославская область

Украина 
 Осники — село,  Черняховский район,  Житомирская область
 Осники — село,  Лановецкий район,  Тернопольская область